Суперліга Туреччини 2018—2019 — 61-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул чемпіона Туреччини захистив Галатасарай.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 26 травня 2019.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги  
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2019
Туреччина
Туреччина
2018 у турецькому спорті
2019 у турецькому спорті